Чемпионат Кипра сезона 2008/2009 — 71-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Первый раунд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй раунд

Плей-офф за чемпионство

Результаты матчей 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  ОТМ

Плей-офф за 5—8 места

Результаты матчей

Плей-офф за выбывание

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Кипра по футболу 2008/2009 (RSSSF)

2008/2009
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2008 году
Спорт на Кипре в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009